Altenrode bezeichnet:

 Altenrode (Schladen-Werla) Ortsteil der Gemeinde Schladen-Werla, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 einen Ortsteil der Stadt Ilsenburg (Harz) im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt
 die ehemalige Gemeinde Altenrode (Niederschlesien) im Landkreis Breslau, die 1937 aus den Orten Gnichwitz (Yorckschwert) und Protschkenhain gebildet wurde
 eine Wüstung bei Volkstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, siehe Altenrode (Wüstung).

Siehe auch:
 Altenroda
 Alterode